Vientiane (Wieng Chan in Lao) is de naam voor 3 gebieden in Laos.
 de provincie Vientiane (ongeveer 370.000 inwoners)
 de prefectuur Vientiane (ongeveer 690.000 inwoners)
 de stad Vientiane (ongeveer 140.000 inwoners)

Vientiane is ook de naam voor het oude koninkrijk in en rondom deze provincie, namelijk het koninkrijk Vientiane